Starrflügler steht für:
 Hängegleiter mit starrer Tragfläche, siehe Hängegleiter #Starrflügler
 Starrflügelflugzeug als Abgrenzung zu Drehflügler, siehe Flugzeug #Definition